RENEGADE – nazwa kodowa samolotu porwanego lub opanowanego przez terrorystów
 Renegade – płyta zespołu Hammerfall
 Renegade – singel zespołu Hammerfall
 Renegade – płyta zespołu rockowego Thin Lizzy
 Renegade – singel ATB
 Renegade – singel zespołu Paramore
 Renegade – singel zespołu X Ambassadors
 Renegade – gra komputerowa wydana przez Technōs Japan Corporation
 Renegade – samochód typu SUV marki Jeep
 Renegade – model quada Can-am